

Sciences de la nature
 En physique, l'activité d'une source radioactive est la vitesse de désintégration du matériau radioactif qui la constitue.
 En chimie :
 l'activité est une mesure de l'activité d'un composant dans un mélange ;
 l'activité correspond au degré d'hydratation de certaines phases stationnaires utilisées en chromatographie, notamment l'alumine et la silice.
 Le paramètre d'activité d'un pulsar mesure les irrégularités des signaux qu'il émet.

Sciences humaines
 En analyse du travail et de l'ergonomie, l'activité est un ensemble de tâches organisées au sein d'un processus.
 En économie et politique, le loisir est effectué durant le temps libre dont on peut disposer.
 En socioéconomie, l'activité est un ensemble de tâches qui concourt à la réalisation ou à la transformation d'un produit (Activités industrielles), d'une prestation ou d'un service.
 En sciences cognitives, la théorie de l'activité est une théorie de la conscience basée sur les travaux du Soviétique Lev Vygotski.
 En pédagogie, 
 une activité d’apprentissage ou éducative est une activité qui participe à la formation de l'élève (l'usage de ce terme est controversé, car activité est aussi synonyme d'occupation);
 dans le système scolaire en France, le terme générique activité physique, sportive et artistique désigne toute pratique physique dans laquelle un sujet réalise des actions motrices.

Voir aussi